MCA se može odnositi na:

 Analiza metaboličke kontrole, 
 Hlorosirćetna kiselina, , karboksilna kiselina
 Metilholantren, , karcinogen